Název Hory se vztahuje na více míst:

 Pohoří, skupina hor

Může to být i název sídla:
 1. Hory (Česká Třebová), část města Česká Třebová, bývalé lázně
 2. Hory (Horní Planá), část obce Horní Planá v okrese Český Krumlov
 3. Hory (okres Karlovy Vary), obec v okrese Karlovy Vary
 4. Hory (Oloví), část obce Oloví v okrese Sokolov
 5. Hory (Předín), část obce Předín v okrese Třebíč
 6. Hory (Votice), část města Votice v okrese Benešov

nebo se vyskytovat v názvu obce:
 Hora Svatého Šebestiána, obec v Chomutov
 10. Kašperské Hory, obec v okrese Klatovy
 11. Nalžovské Hory, obec v okrese Klatovy
 12. Ratibořské Hory, obec v okrese Tábor
 13. Smilovy Hory, obec v okrese Tábor
 14. Stříbrné Hory (okres Havlíčkův Brod), obec v okrese Havlíčkův Brod
 15. Zlaté Hory, obec v okrese Jeseník (další významy v rozcestníku Zlaté Hory (rozcestník))

nebo v názvu části obce:
 16. Hory Matky Boží, část obce Velhartice v okrese Klatovy
 Bavorské Svobodné Hory, část města Bavorov v okrese Strakonice
 17. Březové Hory, část okresního města Příbram
 Hory u Mirošova, část obce Mirošov v okrese Rokycany
 Hrachovy Hory, část obce Svatý Jan nad Malší v okrese České Budějovice
 18. Kozí Hory, část města Nový Knín v okrese Příbram
 19. Libějovické Svobodné Hory, část obce Stožice v okrese Strakonice
 20. Mariánské Hory, část krajského města Ostrava
 21. Michalovy Hory, část obce Chodová Planá v okrese Tachov
 22. Staré Hory, část krajského města Jihlava
 Stříbrné Hory, více míst
 23. Vlčí Hory, část obce Staré Bříště v okrese Pelhřimov
 24. Vodňanské Svobodné Hory, část města Vodňany v okrese Strakonice
 Životské Hory (Lhotka u Litultovic), část obce Lhotka u Litultovic v okrese Opava

Související články 
 Horky
 Modré hory (rozcestník)
 :Kategorie:Hory a kopce
 Seznam článků s názvem obsahujícím „Hory“

Externí odkazy